Колье Браун младший (, род. 14 октября 1969 года), известный как Пи Джей Браун () — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Браун был выбран на драфте НБА 1992 года под общим 29 номером клубом «Нью-Джерси Нетс», однако дебютировал в НБА только в сезоне 1993/94. Браун трижды включался во вторую сборную всех звёзд защиты в 1997, 1999 и 2001 годах, а также он является обладателем приза за спортивное поведение 2004 года. В 2008 году в составе «Бостон Селтикс» стал чемпионом НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 P.J. Brown Player Info   на NBA.com
 P.J. Brown  на ESPN.com
 P.J. Brown на SI.com
 Статистика выступлений в НБА  на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки БК «Паниониос»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Выпускники Луизианского технологического университета